Matijevići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Matijevići, un village situé dans la municipalité de Kladanj, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Matijevići, un village situé dans la municipalité de Dvor, comitat de Sisak-Moslavina ;
Matijevići, un village situé dans la municipalité de Kula Norinska, comitat de Dubrovnik-Neretva.